Psychotropes est une des trois principales revues francophones d'addictologie (avec Le courrier des addictions et la plus importante probablement Alcoologie et Addictologie, la revue de la  Société française d'alcoologie).

Deux différences notables la distinguent.

D'une part une ouverture revendiquée à une approche interdisciplinaire faisant une large part aux sciences humaines et sociales, d'autre part c'est la seule des trois à refuser de faire dépendre son fonctionnement de financements de l'industrie pharmaceutique.

Le directeur de la publication est le docteur Marc Valleur, qui a succédé à Claude Olievenstein à la direction de l'hôpital Marmottan et le rédacteur en chef est le docteur Michel Hautefeuille.

Voir aussi

Articles connexes 
Claude Olievenstein

Liens externes
 
 
 La revue Psychotropes chez son éditeur

Revue française
Traitement des addictions
Revue de médecine